

Letteratura 
 Le lune fredde (Cold as Ice) – romanzo di Charles Sheffield del 1992

Musica 
 Cold as Ice – singolo dei Foreigner del 1977
 Cold as Ice – singolo dei T.X.T. del 1985
 Cold as Ice – album di Charli Baltimore del 1999
 Cold as Ice – singolo dei M.O.P. del 2000
 Cold as Ice – singolo di Sarah Connor del 2010
 Cold as Ice – singolo di Ava Max del 2023